Chemelensky ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Chmelensky (* 1995), deutscher Sänger
 Josef Krasoslav Chmelenský (1800–1839),  tschechischer Kritiker, Dichter, Librettist und Volksaufklärer
 Sascha Chmelensky (* 1993), deutscher Schauspieler